Charles Brigham heißen:
* Charles Brigham (Architekt) (1841–1925), US-amerikanischer Baumeister
 Charles Brigham (Basketballtrainer) (* 1949), US-amerikanischer Trainer in Deutschland